Antonio Francesco Orioli  (1778–1852), cardinal italien du .
Edi Orioli (né en 1962), pilote de rallye raid italien
Jean-Charles Orioli (né en 1989), joueur de rugby à XV français 
Regina Orioli (née en 1977), actrice italienne